La Primera División 1972 è stata la 44ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 6ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Reclasificatorio

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Semifinale
Boca Juniors 2-3 River Plate

Finale
San Lorenzo de Almagro 1-0 River Plate

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1972 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1972
Campionato argentino di calcio